HMS Ramillies – vascello del 1664
HMS Ramillies – vascello del 1763
HMS Ramillies – vascello del 1785
HMS Ramillies – corazzata del 1892
HMS Ramillies – corazzata del 1916